STS puede referirse a:

 Las siglas de Sentencia del Tribunal Supremo.
 Las siglas en inglés de Science, technology and society, en castellano Ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
Las siglas en inglés de Society of Thoracic Surgeons, en castellano Sociedad de Cirujanos del Tórax.
 Las siglas en inglés de Space Transportation System, el Programa del transbordador espacial.
 Las siglas de Soluciones Tecnológicas Sustentables, una ONG argentina.

Referencias 
 Diccionario de Abreviaturas y Siglas Utilizadas en Libros Jurídicos Españoles